Джеймс Питаро (; 2 августа, 1960, США) — президент медиаконгломерата ESPN. Компания является ведущим мировым дистрибутором спортивного контента. Принадлежит The Walt Disney Company и Hearst Communications. Также Питаро занимает ряд руководящих позиций в The Walt Disney Company.

Биография 
Будущий руководитель ESPN вырос в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк. Его отец служил в военно-морском флоте во время Вьетнамской войны, а после основал фирму по производству тротуарной плитки. Питаро с детства болел за бейсбольную команду Нью-Йорк Янкиз. Окончил юридическую школу Корнеллского университета, где получил степень бакалавра. Позднее получил степень доктора юридических наук в Университете Сент-Джонс.

Карьера до ESPN 
До The Walt Disney Company Джеймс Питаро работал в интернет компании Yahoo. Там он отвечал за медийные проекты — в том числе за Yahoo Sports and Yahoo Music. До прихода в интернет компанию он работал руководителем юридической практики в Launch.com.

В Disney он пришёл в 2010 году и занялся реформированием электронных медиа и игрового подразделения.

С 2016 года Питаро руководил производством потребительских товаров и направлением интерактивных медиа компании. Он отвечал за появление героев Disney, Pixar, Star Wars и Marvel — игрушек, печатной продукции, одноимённых фирменных магазинов по всему миру, интернет торговлю, социальную сеть Disney Digital Network, которая пересекалась с каждой третьей учётной записью в социальных сетях США.

Карьера в ESPN 
В апреле 2018 года Джеймс Питаро пришёл в ESPN. Предыдущий руководитель — Джон Скиппер — покинул свой пост после кокаинового скандала, связанного ним. По словам одного из сотрудников компания на тот момент находилась в худшем состоянии за 40 лет своего существования.

Под управлением Питаро ESPN сумел заключить договора с NFL и UFC. В апреле 2019 был запущен сервис ESPN+. Он позволяет доставлять спортивный контент напрямую до потребителя через множество гаджетов. Аудитория проекта достигла 1 млн пользователей меньше, чем за полгода. Более 10 000 спортивных мероприятий MLB, NHL, CFL, NBA в год стали доступны любителям спорта благодаря проекту.

Под руководством Джеймса трудится около 8 000 сотрудников.

Питаро считает, что в его СМИ не должна освещаться политическая составляющая спорта, а лишь непосредственно события. Внутренние замеры канала после прихода нового руководителя показали, что республиканцы и демократы по-разному смотрят его, поэтому политику решено было оставить вне эфира.

Личная жизнь и хобби 
Джеймс Питаро работает в нескольких советах директоров — в том числе благотворительных организаций.

Женат на актрисе Джин Луизе Келли.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ESPN 

Персоналии по алфавиту
Медиаменеджеры
Предприниматели США
Walt Disney
Родившиеся в 1960 году
Родившиеся 2 августа
Выпускники Средней школы Эджмонт
Выпускники Школы права Университета Сент-Джонс (Нью-Йорк)
Выпускники Колледжа экологии человека Корнельского университета
Выпускники Корнеллского университета